Антон Бюлер (; ) — швейцарский спортсмен-конник, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960).

Спортивная карьера 

Родился в семье спортсмена и тренера по конному спорту, участника летней Олимпиады в Париже (1924) Ханса Бюлера.

В 1942—1945 гг. служил в швейцарской кавалерии. Затем получил сельскохозяйственное высшее образование в Цюрихе и Кембридже. На чемпионате Европы в 1955 г. завоевал серебро в командном троеборье. Участник трех Олимпиад: наиболее удачными для него стали Игры в Риме (1960), на которых он стал серебряным призёром в командных соревнованиях по конному троеборью и бронзовым — в той же дисциплине а личном зачете. После выступления на Олимпийских играх в Мюнхене (1972) завершил свою спортивную карьеру.

Работал судьей и создателем спортивных трасс, в частности отвечал за их создание на московской Олимпиаде (1980). Впоследствии отказался от этой деятельности, поскольку посчитал, что имеет недостаточно знаний относительно подготовки спортсменов разных стран и это может привести к травмам наездников и животных. Принимал участие в ветеранских соревнованиях.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/bu/anton-buhler-1.html 
 http://www.ludwigs-pferdewelten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=3946:anton-buehler-erfolgreichster-schweizer-militaryreiter-gestorben&catid=7:magazin&Itemid=20

Конники Швейцарии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Конники на летних Олимпийских играх 1948 года
Конники на летних Олимпийских играх 1960 года
Конники на летних Олимпийских играх 1972 года